Rejon białogrodzki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1944, ma powierzchnię 1852 km² i liczy około 61 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Białogród nad Dniestrem.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 27 silskich rad, obejmujących w sumie 55 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy